Uefacupen 1977/1978 vanns av PSV, Nederländerna efter finalseger mot Bastia, Frankrike.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Första mötet

Andra mötet

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1977/1978
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977 i Europa
1978 i Europa